Piła heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Piła (deutsch Schneidemühl), Stadt der Woiwodschaft Großpolen
 Piła (Chocz), Dorf im Powiat Pleszewski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Chocz
 Piła (Gostycyn) (deutsch Pillamühl), Dorf im Powiat Tucholski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gostycyn
 Piła (Końskie), Dorf im Powiat Konecki der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Końskie
 Piła (Sośnie) (deutsch Brettmühle), Dorf im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Sośnie
 Piła (Sędziszów), Dorf im Powiat Jędrzejowski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Sędziszów
 Piła (Zadzim), Dorf im Powiat Poddębicki der Woiwodschaft Łódź; siehe Zadzim